Архимандри́т Вассиа́н (известен также как Вассиан Возмицкий или Вотмицкий; в миру Василий Кошка; нач. XVI — май 1568, Иосифо-Волоцкий монастырь, ) — архимандрит Русской церкви, архимандрит Возмицкого монастыря, писатель, книгописец. Ученик Фотия Волоколамского.

Предположительно, принял постриг в 1520-х годах в Иосифо-Волоколамском в честь Успения Святой Богородицы монастыре. Стал архимандритом Покровского Отмицкого (Вотмицкого) монастыря в устье реки Тьмы (предположительно, в конце 1540-х годов). Позднее стал духовником святителя Акакия Тверского.

В начале 1560-х годов удалился на покой в Иосифо-Волоколамский монастырь (известны его записи во вкладной книге обители в 1563—1564 годах).

Вассианом Кошкой была создана новая редакция Волоколамского патерика, в которой первоначальный замысел Досифея Топоркова был развит и укрупнён.

Вассиан известен как автор нескольких произведений, в том числе Житие Фотия и Житие Кассиана Босого.

Произведения 
 Словарный свод (Булич С. К. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1901, т. 1, с. 163, 164; Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси XVI — начала XVII в. Л., 1975, с. 263—267).
 Житие Фотия, ученика Кассиана Босого, переписано Вассианом в его сборнике ГИМ, Синод.собр., № 927, л. 171—178, где Вассиан сообщает о своем авторстве (Ключевский. Древнерусские жития, с. 295; Строев. Словарь, с. 44—45; Филарет. Обзор, с. 213).
 Житие Кассиана Босого, переписано Вассианом в его сборнике ГБЛ, Музейное собр., № 1257, л. 16 об.—24 об. (Ключевский. Древнерусские жития, с. 295; Филарет. Обзор, с. 213; Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых // РФВ, 1901, № 3—4, с. 101 и отд. Варшава, 1902, с. 258—261). Филарет автором Жития считает старца Фотия.
 Статья «О вражде старцев Кирилло-Белозерского монастыря на иосифлян» (Отношения иноков Кириллова Белозерского и Иосифова Волоколамского монастырей в XVI в. // Прибавл. к изданию Творений святых отцов, 1851, ч. 10, с. 502—527; Строев. Словарь, с. 44—45; Филарет. «Обзор русской духовной литературы», с. 213).
 Надгробное слово Акакию, епископу тверскому (умер в 1567 г.) переписано в рукописи ГПБ, собр. Погодина, № 1554, л. 52—56 об. (Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV—XVI в.).М., 1977, с. 285).
 Строев (Словарь, с. 44—45) считал, что Вассианом составлен Патерик Волоколамский, так как он переписан в сборнике В. ГИМ. Синод.собр., № 927, л. 2—42. В действительности, его автором является Досифей Топорков. Ключевский (Древнерусские жития, с. 294) об этом произведении сообщает неопределенно.

Ссылки 
 Вассиан, по прозвищу Кошка
 Волоколамский патерик
 

Персоналии по алфавиту
Писатели Русского государства
Писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Архимандриты Русской православной церкви